Панкратово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Панкратово — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Россия 
 Панкратово — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Панкратово — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Панкратово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Панкратово — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Панкратово — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Панкратово — село в Починковском районе Нижегородской области.
 Панкратово — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Панкратово — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Панкратово — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Панкратово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Панкратово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Панкратово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Украина 
 Панкратово — село в Арбузинском районе Николаевской области.